

Лонг-Гілл Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Лонг-Гілл — переписна місцевість, штат Коннектикут